Amerikai Egyesült Államok
 Coyote (Kalifornia)
 Coyote (Lincoln megye, Új-Mexikó)
 Coyote (Rio Arriba megye, Új-Mexikó)
Egyéb
prérifarkas